Пановская — название географических объектов в России.

Населённый пункт 
 Пановская — деревня в Егорьевском районе Московской области.

Реки 
 Пановская — река в Бурятии, приток Турки.
 Пановская — река в Томской области, приток Кети.

См. также 
 Пановское — деревня в Харовском районе Вологодской области.